Bill McDougall, kanadski hokejist, * 10. avgust 1966, Mississauga, Ontario, Kanada.

McDougall je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral tri sezone za klube Detroit Red Wings, Edmonton Oilers in Tampa Bay Lightning. V sezoni 1995/1996 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana, kariero pa je končal po sezoni 2007/2008 pri klubu Dundas Real McCoy's v ligi OHA.

Pregled kariere

|-
| Streetsville Derbys
| OHA-B
| 84/85
|
| 9
| 4
| 7
| 11
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dixie Beehives
| OJHL
| 84/85
|
| 27
| 16
| 32
| 48
|
| 104
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Streetsville Derbys
| OHA-B
| 85/86
|
| 42
| 45
| 87
| 132
|
| 262
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Humbolt Broncos
| SJHL
| 86/87
|
| 60
| 83
| 104
| 187
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Humboldt Broncos
| Cen-Cup
| 86/87
|
| 4
| 4
| 3
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. John's Capitals
| Nfld-Sr.
| 87/88
|
| 42
| 66
| 71
| 137
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Port-aux-Basques Mariners
| Nfld-Sr.
| 88/89
|
| 26
| 20
| 41
| 61
|
| 129
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Erie Panthers
| ECHL
| 89/90
|
| 57
| 80
| 68
| 148
|
| 226
|
| 7
| 5
| 5
| 10
|
| 20
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 89/90
|
| 11
| 10
| 7
| 17
|
| 4
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 90/91
|
| 71
| 47
| 52
| 99
|
| 192
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 90/91
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 91/92
|
| 45
| 28
| 24
| 52
|
| 112
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 91/92
|
| 22
| 8
| 18
| 26
|
| 36
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 92/93
|
| 71
| 42
| 46
| 88
|
| 161
|
| 16
| 26
| 26
| 52
|
| 30
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 92/93
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Knights
| IHL
| 93/94
|
| 48
| 17
| 30
| 47
|
| 141
|
| 14
| 12
| 7
| 19
|
| 30
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 93/94
|
| 22
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lions Courmaosta
| Serie A
| 94/95
|
| 30
| 30
| 34
| 64
|
| 107
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 95/96
|
| 15
| 14
| 13
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zug
| Nationalliga A
| 95/96
|
| 15
| 15
| 14
| 29
|
| 69
|
| 8
| 7
| 4
| 11
|
| 35
|-
| EV Zug
| Nationalliga A
| 96/97
|
| 45
| 41
| 30
| 71
|
| 110
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|-
| EV Zug
| EHL
| 97/98
|
| 5
| 2
| 6
| 8
| +1
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zug
| Nationalliga A
| 97/98
|
| 40
| 25
| 25
| 50
|
| 50
|
| 19
| 16
| 11
| 27
|
| 51
|-
| EHC Kloten
| Nationalliga A
| 98/99
|
| 22
| 13
| 10
| 23
| +7
| 101
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Nationalliga A
| 98/99
|
| 10
| 6
| 2
| 8
|
| 10
|
| 6
| 0
| 5
| 5
|
| 10
|-
| München Barons
| DEL
| 99/00
|
| 39
| 16
| 22
| 38
| +1
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Chur
| Nationalliga A
| 00/01
|
| 18
| 6
| 12
| 18
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Chur
| Nationalliga B
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 4
| 4
| 8
|
| 8
|-
| ERC Ingolstadt
| 2. Bundesliga
| 01/02
|
| 15
| 4
| 7
| 11
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dundas Real McCoy's
| OHA
| 02/03
|
| 5
| 6
| 8
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dundas Real McCoy's
| OHA
| 03/04
|
| 13
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dundas Real McCoy's
| OHA
| 04/05
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dundas Real McCoy's
| OHA
| 05/06
|
| 8
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|
| 9
| 2
| 2
| 4
|
| 24
|-
| Dundas Real McCoy's
| OHA
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dundas Real McCoy's
| OHA
| 07/08
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |852
| bgcolor="#7FFF00" |663
| bgcolor="#7FFF00" |785
| bgcolor="#7FFF00" |1448
| bgcolor="#7FFF00" |+9
| bgcolor="#7FFF00" |2098
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |102
| bgcolor="#7FFF00" |75
| bgcolor="#7FFF00" |70
| bgcolor="#7FFF00" |145
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |226
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Hokejisti Dixie Beehives
Hokejisti Humboldt Broncos
Hokejisti St. John's Capitals
Hokejisti Port-aux-Basques Mariners
Hokejisti Erie Panthers
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Cape Breton Oilers
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Atlanta Knights
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti HC Lions Courmaosta
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti EV Zug
Hokejisti EHC Kloten
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti München Barons
Hokejisti EHC Chur
Hokejisti ERC Ingolstadt
Hokejisti Dundas Real McCoy's